Evolve steht für:

 Evolve (Album), Studioalbum der US-amerikanischen Band Imagine Dragons
 Evolve (Computerspiel), Shooter-Computerspiel (2015)
 Evolve (Promotion), US-amerikanische Wrestling-Promotion